Voici la liste des planètes mineures numérotées de 141001 à 142000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 141001 à 142000

141001-141100

141101-141200

141201-141300

141301-141400

141401-141500

141501-141600

141601-141700

141701-141800

141801-141900

141901-142000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000